Траумбул има више значења:
 Округ Трамбул (Охајо)
 Трамбул (Конектикат)
 Трамбул (Небраска)